Bertagni – azienda alimentare italiana
 Armando Bertagni (1907-1957) – calciatore italiano
 Giovan Battista Bertagni (1921) – militare, partigiano e imprenditore italiano